Danvers kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Danvers (Illinois)
Danvers (Massachusetts)
Danvers (Minnesota)